

Geografia
Stati Uniti d'America
 St. Michaels – località nella contea di Apache, nello stato dell'Arizona
 St. Michaels – comune nella contea di Talbot, stato del Maryland

Persone 
 Amber Michaels (1968) – attrice pornografica statunitense
 Anne Michaels (1958) – poetessa e scrittrice canadese
 Barbara Michaels, pseudonimo di Barbara Mertz (1927-2013), scrittrice statunitense 
 Bret Michaels, nome d'arte di Bret Michael Sychak (1963) – cantante statunitense
 David Michaels, uno degli pseudonimi di Thomas Leo "Tom" Clancy (1947-2013) – scrittore, sceneggiatore e autore di videogiochi statunitense
 Devon Michaels (1972) – attrice pornografica statunitense
 Frankie Michaels, propr. Francis Michael Chernesky (1955-2016) – attore statunitense
 Gianna Michaels (1983) – attrice pornografica statunitense
 Holly Michaels (1990) ― ex attrice pornografica statunitense
 Jesse Michaels (1969) – compositore, chitarrista, cantante e disegnatore statunitense
 Julia Michaels, nome d'arte di Julia Carin Cavazos (1993) – cantautrice e compositrice statunitense
 Leonard Michaels (1933-2003) – scrittore statunitense
 Lorne Michaels (1944) – produttore televisivo, cinematografico e autore televisivo canadese
 Meredith Michaels-Beerbaum (1969) – cavallerizza statunitense naturalizzata tedesca
 Morgan McMichaels, pseudonimo di Thomas White (1989) – personaggio televisivo e drag queen scozzese con cittadinanza statunitense
Patrick Michaels (1950-2022), climatologo statunitense
 Robert Michaels (1946) – organista, direttore di coro e compositore inglese
 Sean Michaels (1958) – ex attore pornografico e regista pornografico statunitense
 Tammy Lynn Michaels nome d'arte di Tammy Lynn Doring (1974) – attrice e blogger statunitense
 Trina Michaels, pseudonimo di Kathryn Ann Wallace (1982) ― attrice pornografica e regista statunitense
 Walt Michaels (1909-2019) – allenatore e giocatore di football americano statunitense
 William Michaels (1876-1934) – pugile statunitense

Altro 
 Michaels – azienda statunitense
 Michaels – personaggio della serie televisiva Stargate Universe

Pagine correlate 
Michael
St. Michaels